Arapar Lerr är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Kotajk, i den centrala delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Jerevan. Toppen på Arapar Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Arapar Lerr är kuperad västerut, men österut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Arayi Lerr,  meter över havet,  kilometer norr om Arapar Lerr. Runt Arapar Lerr är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Jerevan,  kilometer sydost om Arapar Lerr. 

Trakten runt Arapar Lerr består i huvudsak av gräsmarker.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Kotajk
Berg i Armenien 1000 meter över havet eller högre